Lyssacinosida är en ordning av svampdjur. Lyssacinosida ingår i klassen glassvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Lyssacinosida 243 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Lyssacinosida